

Musica 
 Kiss Kiss – gruppo musicale statunitense
 Kiss Kiss – singolo di Holly Valance del 2002, dall'album Footprints
 Kiss Kiss – EP dei KisKiss del 2005
 Kiss Kiss – singolo di Chris Brown del 2007, dall'album Exclusive

Altro 
 Radio Kiss Kiss – emittente radiofonica italiana
 Kiss Kiss –  raccolta di racconti di Roald Dahl del 1960,